Loncin Motor Co. Ltd.  — компанія, яка займається виробництвом мотоциклів. Компанія розробляє, виробляє та продає моторизовані двоколісні транспортні засоби, моторизовані триколісні транспортні засоби, двигуни, генератори. Loncin Motor постачає свою продукцію по всьому світу. Компанія займається власним виробництвом мотоциклів, квадроциклів, баггі, генераторів, та стаціонарних двигунів. Компанія зрівняла свої продажі з компанією Lifan, і стрімко випереджає її. Loncin має багато дочірніх комапаній, одна з них є команія (Voge).